Ла Калдера има више значења:

 Ла Калдера (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Калдера (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Калдера (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Калдера (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Калдера (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику